Рамнульф:

 Рамнульф I (ок. 820—866) — граф де Пуатье с 844, герцог Аквитании с 845.
 Рамнульф II (850—890) — граф де Пуатье с 877/878, герцог Аквитании с 887, король Аквитании с 888.